Dlingo (Dlingo)
 Dlingo (Mojosongo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing